Нуева Флор има више значења:

 Нуева Флор (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Флор (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Флор (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику